Санад:

 Санад — село в Сербии, в общине Чока, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина.
 Санад ибн Али (IX в.) — математик и астроном, перешедший в ислам еврей, работал в Багдаде